Cladoderris är ett släkte av tvåvingar. Cladoderris ingår i familjen bredmunsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bredmunsflugor
Cladoderris